Вихирев — фамилия; имеет женскую форму Вихирева.
 Вихирев, Александр Александрович (1869—1924) — русский военачальник, генерал-майор Генерального штаба, участник Первой мировой и гражданской войн.
 Вихирев, Николай Александрович (1903/1904—1977) — советский оператор документального кино, лауреат Сталинской премии второй степени (1948). См. также